Nonne (weibliche Form lateinisch nonnus ‚Mönch‘) steht für:

 Nonne, weibliches Mitglied eines religiösen Ordens
 Nonne (Schmetterling), ein Nachtfalter (Lymantria monacha)
 Englische Nonne, eine Rassetaube
 ein rinnenförmig nach unten gewölbter Dachziegel, siehe Mönch und Nonne
 Nonne, Fluss in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Nonnenbach (Tollense)
 Nonne (Fels) (auch: Nonnenstein), Felsgipfel in der Sächsischen Schweiz
 Nonne (Wald), Teil des Leipziger Auenwaldes, südlich des Clara-Zetkin-Parkes
 Christian Nonne, Porzellanmanufaktur in Ilmenau, später Nonne & Rösch, siehe Graf von Henneberg Porzellan Ilmenau

Nonne oder Nonné ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Nonne (1733–1813), deutscher Unternehmer und Porzellanfabrikant
 Ernst Nonne (1826–1895), deutscher Jurist und Politiker
 Friedrich Wilhelm Nonne (?–?), auch: Wilhelm Nonne, im 20. Jahrhundert gefürchteter Gestapo-Beamter
 Helene Nonné-Schmidt (1891–1976), deutsche Künstlerin

 Ludwig Nonne (1785–1854), Generalsuperintendent, Leiter und Reformator des Schulwesens im Herzogtum Sachsen-Meiningen
 Max Nonne (1861–1959), deutscher Neurologe
 Nikolaus von der Nonne (1836–1906), Architekt und von 1898 bis 1902 Oberbürgermeister von Baku

Die Nonne steht für:
 Die Nonne, Roman von Denis Diderot
 Die Nonne (1966), französischer Spielfilm
 Die Nonne (2013), französisch-deutsch-belgischer Spielfilm

Siehe auch:
 Nonne-Milroy-Meige-Syndrom
 Nönnchen
 Nonnen